El Torneig de París 2013, també conegut com a Open GDF Suez 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 26 de gener i el 3 de febrer de 2013 al Stade Pierre de Coubertin de París, França.

La tennista italiana Sara Errani va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la de dobles.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 

2013
WTA Tour 2013